Alcazaba (szczyt) – szczyt w paśmie Sierra Nevada.
 Alcazaba (twierdza) – twierdza na terenie miasta Almería w Hiszpanii.
 Alcazaba (zamek) – zamek znajdujący się w hiszpańskiej Maladze.